Zuidwachter kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Peniki, ö, 
 Pulau Pasoso, ö, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar